Het vroegere Departement voor Zeevisserij
 DVZ Zorgverzekeringen